Phymaturus är ett släkte av ödlor. Phymaturus ingår i familjen Tropiduridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjällbärande kräldjur
Phymaturus